Baethke ist der Familienname folgender Personen: 

 Paul Baethke (1895–1953), deutscher Sanitätsoffizier, zuletzt Generalarzt im Zweiten Weltkrieg

Baethcke ist der Familienname folgender Personen: 

 Hermann  Baethcke (1848–1941), deutscher Lehrer und Politiker
 Paul Baethcke (1850–1936), deutscher Pfarrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Baethge
 Baetke
 Bethke